Арканзас Сити има више значења:
 Арканзас Сити (Арканзас)
 Арканзас Сити (Канзас)